

Toponyme 
 Gavet, ancien village français, en Isère.

Patronyme 
 Jean Gavet (fin du -début du ), prélat français, évêque d'Arras ;
 Maëlle Gavet (née en 1978), femme d'affaires française.